Gåsen kan syfta på:

 Gåsen – en individ i släktgruppen fåglar inom underfamiljen Anserinae, se Gäss
 Gåsen – en individ i den domesticerade formen av gäss och finns över stora delar av världen, se Tamgås
 Gåsen – är ett fjäll i Jämtlands län, Åre kommun. 
 Gåsen (Gryts socken, Östergötland) – en sjö i Valdemarsviks kommun
 Gåsen (Norrköpings socken, Östergötland) – en sjö i Norrköpings kommun
 Gåsenstugan – en fjällstuga i Åre kommun kallas ofta Gåsen
 Grå Gåsen – ett pensionat i Burgsvik på södra Gotland

Se även
 Gås (ö) – en ö i Finland